

Geografia 
 Veneto
 Alpago – regione storico-geografica della provincia di Belluno meridionale
 Alpago – comune italiano della provincia di Belluno
 Chies d'Alpago – comune italiano della provincia di Belluno
 Farra d'Alpago – frazione del comune italiano di Alpago
 Pieve d'Alpago – frazione del comune italiano di Alpago
 Puos d'Alpago – frazione del comune italiano di Alpago

Persone 
 Andrea Alpago – medico e arabista italiano

Altro 
 Agnello d'Alpago – razza ovina di taglia medio-piccola della regione dell'Alpago
 Stazione per l'Alpago – fermata ferroviaria sulla linea Ponte nelle Alpi-Conegliano

Pagine correlate 
 Alpago-Novello